

Astronomia 
 4788 Simpson – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Australia
 Deserto Simpson
 Regno Unito
 Simpson – parrocchia civile di Milton Keynes, Buckinghamshire
Stati Uniti d'America
 Simpson – villaggio della Contea di Pitt, Carolina del Nord
 Simpson – villaggio della Contea di Johnson, Illinois
 Simpson – città della Contea di Mitchell, Kansas
 Simpson – villaggio della Parrocchia di Vernon, Louisiana
 Simpson – census-designated place della contea di Lackawanna, Pennsylvania

Persone

Altro
 I Simpson – cartone animato statunitense
 I Simpson - Il film – film del 2007
 The Simpsons – videogioco del 1991
 I Simpson - Il videogioco – videogioco del 2007

Pagine correlate 
 David Simpson
 Paradosso di Simpson
 Regola di Cavalieri-Simpson